Skok u vis na Olimpijskim igrama.

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini skok u vis prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u centimetrima:

Žene 

Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini skok u vis prikazani su u sljedećoj tablici:

Atletske skakačke discipline na Olimpijskim igrama
Skok u vis